

Населені пункти та їхні частини

 Козлув — гміна в Меховському повіті Малопольського воєводства
 Козлув — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Козлув — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Козлув — село в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Козлув — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Козлув — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Козлув — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Козлув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Козлув — село в гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Козлув — село в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Козлув — село в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Козлув — село в гміні Сосніцовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Козлув — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Козлув — частина села Нова Збелютка в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Козлув — колонія в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки